Kručica (Dubrovačko Primorje) - gehucht in Kroatië
 Kručica (eiland) - eiland in Kroatië